Марковцы () — село в Летичевском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 212 человек. Почтовый индекс — 31540. Телефонный код — 3857. Занимает площадь 1,31 км². Код КОАТУУ — 6823081602.

Местный совет 
31540, Хмельницкая обл., Летичевский р-н, с. Горбасов, ул. Центральная, 7

Люди, связанные с селом 
 Владимир (Сабодан) — Митрополит Киевский и всея Украины (1992—2014), уроженец села.
 В часовне-усыпальнице на приходском кладбище села похоронен русский генерал Лидерс (1790—1874).

Примечания

Ссылки 
 Марковцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Летичевского района